El término Ride the Lightning puede referirse a:
 El álbum de Metallica de 1984
 La canción de Metallica de 1984